HMS Legion ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Legion (1914), ein Zerstörer der Laforey-Klasse
 HMS Legion (G74), ein Zerstörer der L-Klasse von 1939